Георги Николов Стайков е български актьор.

Биография 
Роден е в град Велико Търново на 10 август 1964 г. Стайков се определя като атеист.

Завършва НГДЕК „Константин-Кирил Философ“, а след това през 1989 г. – ВИТИЗ „Кръстьо Сарафов“ със специалност актьорско майсторство за драматичен театър в класа на Енчо Халачев.

Участва в пиеси в Народния театър „Иван Вазов“. Дебютира в киното с епизодична роля във филма „Борис I“ през 1985 г. През 1988 г. играе бунтаря Ростислав във „Вчера“, в който изказва станалата култова реплика „Страхливо започваме живота си, Иване“.

След 1991 г. заминава за Лондон, където живее няколко години и завършва фотография, след което се установява в Стокхолм, където няколко години се занимава с бизнес. Играе във „Всичко за любовта“ и е едно от известните лица от шведския минисериал „Бек“. Играе в „Ако Господ пожелае“ и руски мафиот в „Колите на татко“. В чужбина се снима в над 40 филма и сериали. Преподава в престижно частно филмово училище. През 2007 г. е член на журито на София филм фест. През 2011 г. се включва във втория сезон на „Под прикритие“.

Личен живот 
Женен за шведска оперна певица от 1995 до 2011 г., имат син. 

През 2019 г. актьорът разбира, че е с множествена склероза.

Награди 
 Награда „за мъжка роля“ за филма „Без драскотина“ (Варна, 1989).

Театрални роли 
 „Да, г-н Премиер“ – Джим Хакър/Саймън Честър
 „Лес“ (Николай Островски) – Генадий Нещастливцев
 „Кандида“
 „На четири уши“

Филмография

Източници

Външни препратки 
 
 Георги Стайков в КиноПоиск

Български актьори и актриси
Шведски актьори и актриси
Български театрални актьори и актриси
Български атеисти
Възпитаници на НАТФИЗ
Българи в Швеция
Родени във Велико Търново
Хора с множествена склероза